Джо́зеф «Джо» По́ло (; 10 декабря 1982, Дулут, Миннесота, США) — американский кёрлингист, в команде США второй на Олимпийских играх 2006 года.

Достижения 
 : золото (), бронза ().
 : золото (2005, 2006, , , , , ), серебро (), бронза ().
  (в составе команды Северной Америки): золото (2011), серебро (2006, 2012).
 : бронза ().
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019 (смешанные пары): бронза (2 этап)
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : серебро (2004).

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 2010, 2020.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Team USA 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года